Vernouillet kan syfta på:
 Vernouillet, Eure-et-Loir
 Vernouillet, Yvelines